Daux steht für:

 Daux, eine französische Gemeinde im Département Haute-Garonne 

Daux ist der Familienname folgender Personen: 

 Edmond Charles Daux (1855–1937), französischer Maler 
 Georges Daux (1899–1988), französischer Klassischer Archäologe
 Isbrand Daux (* um 1520; † nach 1592), Schweizer Politiker

Siehe auch:
 Mikalojus Daukša (u. a. auch Daux; * zwischen 1527 und 1538, † 1613), litauischer Geistlicher, Humanist, Aktivist der Gegenreformation, Protagonist der litauischen Sprache und Kultur, Literat und Übersetzer